Кебби () — штат на северо-западе Нигерии. Административный центр — город Бирнин-Кебби. Выделен из штата Сокото в 1991 году.

Расположен на широте 100 N 130 N и долготе 30 E 60 E.

Административное деление 
Административно штат делится на 21 ТМУ:

Примечания 

Штаты Нигерии